Појам Народна демократска странка или Народна демократска партија може да се односи на:

 Народна демократска странка, политичка странка у Републици Српској
 Народна демократска странка (Србија), бивша политичка странка у Србији
 Народна демократска странка (Црна Гора), бивша политичка странка у Црној Гори
 Народна демократска партија Авганистана, политичка странка у Авфанистану
 Народна демократска партија (Бутан), политичка странка у Бутану

Види још
 Народна странка (вишезначна одредница)
 Демократска странка (вишезначна одредница)